zonal bezieht sich auf eine Zone und steht für:
 breitengradparallel (in Ost-West-Richtung), siehe Geographische Breite
 Zonaler Wind, die breitengradparallele Komponente des Winds
 Zonale Vegetation,  eine klimatische Klimaxgesellschaft in der Geobotanik